Bosznia-Hercegovina
Tisovac, falu Doboj községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Tisovac, falu Tuzla községben a Tuzlai kantonban

 Horvátország
 Tisovac, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Tisovac, falu Staro Petrovo Selo községben, Bród-Szávamente megyében
 Tisovac Žumberački, falu Szamobor községben, Zágráb megyében